Обровац () — славянский топоним.

 Обровац (Республика Сербская) — село в Боснии и Герцеговине, Республике Сербской (община Баня-Лука).
 Обровац (Сербия) — село в Сербии (община Бачка-Паланка).
 Обровац (Хорватия) — город в Хорватии (Задарская жупания).